Кифа: — многозначный термин, используется как христианский символ крепкого основания.

Значения 
 «Кифа» («камень, скала»,  — «Пётр») — имя, которое Иисус Христос дал одному из самых близких к Нему апостолов;
 «Кифа» — православная газета, издание Преображенского содружества православных братств;